Namesake bwezeichnet:

 englisch für Namensvetter
 Filmdrama von Mira Nair (2006), siehe Namesake – Zwei Welten, eine Reise
 Namesake (Album), Jazzalbum von Dennis González (1987)